Лос Нава има више значења:

 Лос Нава, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Нава (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику